Dans la mythologie grecque, Himalia est une nymphe aimée de Zeus.
 En astronomie, elle a donné son nom à :
 Himalia, une lune de la planète Jupiter ;
 le groupe d'Himalia, un groupe de lunes de Jupiter.